Pissarenko ( / Pissarjenko) ist der Familienname folgender Personen:

Dmitri Walentinowitsch Pissarenko (1959–2021), russischer Schauspieler und Synchronsprecher
Wiktor Ossipowitsch Pissarenko (1897–1931), russisch-sowjetischer Testpilot und Flugzeugbauer

Siehe auch
 Pyssarenko
 Pisarenko